Malcantone ima više značenja:
 Malcantone, Ferrara
 Malcantone, Mantua
 Malcantone, Modena
 Malcantone, Parma
 Malcantone, Piacenza
 Malcantone, Ravenna
 Malcantone, Rovigo